Khar steht für:
 Khar (Pakistan), Ort in Pakistan
 Khar (Nepal), Stadt in Nepal
 Khar (Mumbai), Vorort von Mumbai
 Kharoshthi-Schrift (ISO-15924-Code), Schriftsystem des antiken Indien

Khar ist der Familienname folgender Personen:
 Ghulam Noor Rabbani Khar, pakistanischer Politiker
 Hina Rabbani Khar (* 1977), pakistanische Politikerin
 Mustafa Khar (* 1938), pakistanischer Politiker

Siehe auch:
 Char

Abkürzung